Die 19. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 23. Januar bis zum 6. Februar 2005 in Tunesien ausgetragen. Insgesamt traten 24 Mannschaften in Vorrunde und Hauptrunde zunächst in Gruppen gegeneinander an. Danach folgten Platzierungsspiele um die Plätze 5 bis 12 sowie Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale. Weltmeister 2005 wurde Spanien nach einem 40:34-Finalsieg gegen Kroatien.

Spielplan

Vorrunde 

Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Gruppe A (Tunis, Radès)

Gruppe B (Nabeul, Hammamet)

Gruppe C (Sfax)

Gruppe D (Sousse)

Hauptrunde 

Die Hauptrunde der Weltmeisterschaft 2005 wurde zunächst in zwei Gruppen ausgetragen. In Gruppe 1 spielten jeweils die ersten drei Mannschaften der Vorrundengruppen A und B, in Gruppe 2 jeweils die ersten drei Mannschaften der Vorrundengruppen C und D. Die gegeneinander erzielten Spielergebnisse aus der Vorrunde werden in die Hauptrunde übernommen. Die ersten beiden Mannschaften aus Gruppe 1 und 2 bestritten die Halbfinalspiele, die restlichen Mannschaften spielten die Plätze 5 bis 12 aus. Die Sieger der Halbfinalspiele ermittelten den Weltmeister 2005, die Verlierer spielten um den dritten Turnierplatz.

Gruppe 1 (Radès)

Gruppe 2 (Nabeul)

Platzierungsspiele

Plätze 11 und 12 in Nabeul

Plätze 9 und 10 in Nabeul

Plätze 7 und 8 in Radès

Plätze 5 und 6 in Radès

Finalrunde (Radès) 

Die Halbzeitergebnisse sind in Klammern gesetzt. Im Falle einer Verlängerung sind dort des Weiteren die Spielstände nach Ende der regulären Spielzeit sowie nach Ende der 1. Verlängerung angegeben.

Spiel um Platz 3 in Radès

Finale in Radès

Abschlussplatzierungen

Auszeichnungen 
 Bester Spieler (Most Valuable Player, MVP): Ivano Balić

Allstar-Team

Statistiken

Torschützen 

FT – Feldtore; 7m – Siebenmeter; T/S – Tore pro Spiel

Beste Torhüter

Aufgebote

Medaillengewinner

9. Platz: Deutschland 

Trainer: Heiner Brand

Weblinks 
 Statistik der IHF auf www.ihf.info (PDF; 28 kB)

Einzelnachweise 

Manner 2005
Handballveranstaltung 2005
Weltmeisterschaft Manner 2005